Talassia transiliensis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Eduard August von Regel och Ferdinand Gottfried Theobald Maximilian von Herder, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Talassia transiliensis ingår i släktet Talassia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
transiliensis